Niz hridi u hrvatskom dijelu Jadrana
 Kamik (Svetac), pučinska hrid kod otoka Svetca
 Kamik od Zukamice, kod Visa
 Kamik od Oključne, kod Visa
 Kamik od Biševa, kod Biševa
 Kamik od tramuntane, Palagruško otočje
 Kamik od oštra, Palagruško otočje

Vidi i:
 Kamičić, hrid jugozapadno od Maslinice na otoku Šolti. 
 Zlatni Kamik, hrid kod otoka Svetca